Kante steht für:

 Geländekante, topografische Struktur, siehe Geländestufe
 Kante, in der Bildverarbeitung eine Trennlinie zwischen verschieden hellen Flächen, siehe Kantendetektion
 Kante, in Film und Fotografie ein von hinten auf das Motiv gerichtetes Spitzlicht
 Kante (Band), deutsche Indie-Band
 Kante (Einheit), Stückmaß in Fulda

Mathematik:
 Kante, bei einem Polyeder die Verbindungslinie zweier benachbarter Ecken bzw. die Schnittmenge zweier Seitenflächen
 Kante (Graphentheorie), Verbindung zweier Elemente eines Graphen

Personen:
 Eddy Kante (* 1959), deutscher Bodyguard, Schauspieler und Musiker
 Soulemayne Kante (1922–1987), guineischer Schriftsteller und Pädagoge

Siehe auch:
 Hohe Kante
 Warme Kante
 Kanté
 Kanten (Begriffsklärung)